«Ти Є» () — четвёртый альбом украинской поп-панк группы O.Torvald, вышедший в 2014 году. Саунд-продюсером альбома выступил фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк. 4 декабря 2014 года группа выпустила клип на заглавную песню «Все з початку».

История 

Для всей группы этот альбом был экспериментом. Мы пришли на студию «Бобина» — у нас не было ни одной готовой песни. Мы играли на студии, развивали отрывки фраз, гоняли рифы по кругу и сразу записывали то, что получилось. Мы приезжали на репетиционную базу, репетировали с 11:00 до 13:00 и сразу ехали на студию, где нас ждал Андрей Хлывнюк. Андрей резал то, что мы делали. Вмешивался в тексты, аранжировки — принять это было непросто. В результате Андрей услышал нас, мы — его, и мне очень нравится то, что у нас получилось. На студии мы до ночи писались. Репетиция — студия — дом — сон. И так по кругу. Четыре месяца. Первичная концепция альбома до конца записи сменилась кардинально. И мне это очень нравится.

Критики отмечают, что новый альбом O.Torvald является границей, отделяющей группу от прошлых релизов. «Ти є» стал взрослее. От оголтелого поп-панка группа перешла к мужскому экзистенциальному року, что поможет ей привлечь новых слушателей, а также вернуть отвернувшихся.

Список композиций 
В альбом вошло 13 композиций, среди которых совместный кавер O.Torvald и группы Бумбокс на песню Ляписа Трубецкого — «Сочи»

Видеоклипы 
 «Все з початку» (4 декабря 2014)

 В своём интервью на «Просто-радио» 12 декабря 2014 года Евгений Галич рассказал, что группа планирует выпуск клипа на песню «Крик» в начале 2015 года.
 «Там де я» (2 февраля 2015)

Участники записи 
 Евгений Галич — вокал, ритм-гитара
 Денис Мизюк — соло-гитара, бэк-вокал
 Николай «Полярник» Райда — диджей, клавишные
 Александр Солоха — ударные
 Никита Васильев — бас-гитара, бэк-вокал
 Андрей Хлывнюк — продюсирование
 Дмитрий Хомулко — звукооператор

Ссылки 
 Официальный сайт группы O.Torvald
 O.Torvald на Facebook
 «Ти є» на iTunes
 Клип на песню «Все спочатку» на YouTube
 Интервью Евгения Галича сайту LiRoom
 Golos.ua об альбоме
 O.Torvald закінчив роботу над альбомом «Ти Є»

Альбомы на украинском языке
Альбомы Украины